Campionato europeo di football americano 2018 – torneo di football americano organizzato dalla IFAF Europe con sede a New York
 Campionato europeo di football americano 2018 – torneo di football americano organizzato dalla IFAF Europe con sede a Parigi